Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 18 по 21 февраля 2015 года в Гонконге. Победитель турнира получил право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 4 национальные команды — две из Европы, по одной из Азии и Африки. Сборная Турции пришла из второго дивизиона, остальные — участвовали в квалификации прошлого года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификации второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года.

Главные судьи
  Айнсли Гарднер
  Эцуко Вада
  Сюй Цзинвэй

Линейные судьи
  Фу Женань
  Ван Хуэй
  Ли Кёнсун
  Алисия Томасен
  Юка Тотиги

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+8).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ли Дженни Кай-Син
 Защитник:  Тина Лисичкова
 Нападающий:  Чагла Бактироглу

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Тина Лисичкова
  Вон Цуи Йи
  Тэррин Кеулер
  Сера Дограмачи

Примечания

Ссылки 
 

Февраль 2015 года
Ж*2К
Международные спортивные соревнования в Гонконге
2015 год в Гонконге